Тонгипара:
 Тонгипара — город в Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Тонгипара — подокруг в центральной части Бангладеш в составе округа Гопалгандж.